Gutermann steht für:

 Gutermann (Wangen im Allgäu), ein Ortsteil der Stadt Wangen im Allgäu in Baden-Württemberg

Gutermann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Friedrich Gutermann (1705–?), deutscher Mediziner
 Jessica Gutermann (* 1984), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Walter Gutermann (* 1935), deutscher Botaniker